El término hidratación puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la reacción de hidratación, la reacción química en la que se produce la incorporación de agua a un compuesto;
 a la hidratación cutánea, que permite que la piel mantenga su elasticidad y su función de barrera.
 a la hidratación o aporte de agua a los organismos biológicos.

Referencias